La liste des lignes de bus de Caen recense l'ensemble des lignes de bus formant le réseau Twisto, placé sous l'autorité de la communauté urbaine Caen la Mer.

Avec la mise en service du nouveau tramway de Caen le , le réseau de bus est réorganisé et partiellement renuméroté.

Le réseau

Lignes 1 à 9

Lignes 30 à 36

Lignes « Flexo pro » 
Ces lignes assurent des dessertes de zones d'activités ou industrielles et, à l'exception de la 42, reposent sur un service de transport à la demande.

La ligne 41 a été remplacée le  par Twisto Flex.

Ligne « Twisto Flex »

Navette

Services nocturnes

Flexo 
Au départ de l'arrêt Tour Leroy à Caen, sept lignes Flexo proposent 2 départs tardifs en minibus les vendredis et samedis soir, à  et  vers les communes de l'agglomération caennaise non desservies en soirée par les lignes du tramway de Caen et les lignes de bus 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 12 et réparties en sept zones différentes. Sauf mention contraire, chaque zone couvre l'intégralité des arrêts de communes desservies. Durant les vacances scolaires, le service est assuré par des bus standards et par conséquent certains arrêts ne sont pas desservis.

Noctibus

Lignes complémentaires 
À partir du , les « directs scolaires » sont remplacés par 28 lignes complémentaires indicées au delà de 100, au lieu des lettres, et ouvertes à tous les voyageurs. En 2020, elles se composent de 29 lignes indicées entre 100 et 137.

Resago 
Dans les communes rurales de Caen la Mer, desservies en général par des lignes Nomad mais pas forcément par des lignes Twisto, le service de transport à la demande Résago est mis à disposition des usagers. La réservation se fait uniquement par téléphone et le transport est assuré par taxis.

Le Resago 1 a été remplacé le  par Twisto Flex.

La desserte des communes rurales est disponible sur cinq secteurs :
 Resago 2 pour les communes de Bénouville, Colleville-Montgomery et Saint-Aubin-d'Arquenay (en complément de la ligne 12) ;
 Resago 3 pour les communes de Castine-en-Plaine et Le Castelet (en complément de la ligne 35 ainsi que des cars Nomad).
 Resago 5 pour les communes de Bénouville, Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer, Lion-sur-Mer, Périers-sur-le-Dan et Saint-Aubin-d'Arquenay (en complément des lignes 12 et 22).

Lignes Nomad 
Certaines lignes régionales Nomad (ex-Bus verts) sont accessibles avec la tarification Twisto dans le périmètre de la communauté urbaine. Seuls sont décrits ici ces trajets intra-communautaires.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Twisto
 Réseau interurbain du Calvados (Nomad)

Liens externes 
 

Transport à Caen
Caen
Caen
lignes de bus